Ponta se poate referi la:
 Victor Ponta, un politician român
 Guvernul Ponta, un guvern condus de Victor Ponta
 Ponta Koizumi, un personaj din manga Guru Guru Pon-chan

 Ponta Delgada, mai multe locuri - Ponta Delgada (dezambiguizare)
 Ponta Grossa, un oraș din Brazilia
 Ponta Porã, o localitate din Brazilia 
 Aeroportul Internațional Ponta Porã
 Aeroportul Ponta Pelada, un aeroport din Brazilia

Vezi și 
Punta (dezambiguizare)
 - include mai multe locuri geografice